Beatrice Cenci, surnommée La belle parricide (Rome,  - ) est une femme noble italienne célèbre en tant que protagoniste dans un procès pour un meurtre sordide à Rome. Elle a inspiré un grand nombre d'œuvres titrées de son nom :

Littérature 
 The Cenci, poème de Percy Bysshe Shelley, 1819.
 Les Cenci, nouvelle des Chroniques italiennes de Stendhal, parue dans la Revue des Deux Mondes le .
 Beatrice Cenci, roman de Francesco Domenico Guerrazzi(1854)
 Les Cenci, nouvelle d'Alexandre Dumas père
 Béatrice Cenci (A Tale for midnight), roman de Frederic Prokosch (1955)
'' 11 settembre 1599 A Beatrice Cenci '', une pièce en prose poétique de Sabrina Gatti (écrivaine italienne), dans '' Il trono dei poveri '' (2020)

Théâtre 
 Béatrix Cenci, pièce de théâtre d'Astolphe de Custine (1833)
 Béatrix Cenci, drame de Juliusz Słowacki (1839)
 Beatrice Cenci, pièce de théâtre d'Alberto Moravia
 Les Cenci, pièce d'Antonin Artaud (1935)

Musique 
 Beatrice Cenci, opéra de Berthold Goldschmidt (1950)
 Béatrix Cenci, opéra d'Alberto Ginastera (1971) 
 Beatrice Cenci, drame musical d'Alessandro Londei et Brunella Caronti (2006).

Cinéma 
 Béatrice Cenci, film italien réalisé par Albert Capellani, sorti en 1908
 Beatrice Cenci, film italien réalisé par Mario Caserini, sorti en 1909
 Beatrice Cenci, film italien réalisé par Guido Brignone, sorti en 1941
 Le Château des amants maudits (Beatrice Cenci), film italien réalisé par Riccardo Freda, sorti en 1956
 Liens d'amour et de sang (Beatrice Cenci), film italien réalisé par Lucio Fulci, sorti en 1969

Homophones 
 Béatrice Cenci : actrice

Homonymie de titre